Battaglia di Herat (484) – combattuta nel 484 nell'ambito delle guerre persiano-eftalite
Battaglia di Herat (1729) – combattuta nel luglio 1729 nell'ambito delle campagne di Nadir
Insurrezione di Herat del 2001 – episodio della guerra in Afghanistan svoltosi nel novembre 2001